Doux puede referirse a: 

 Doux, comuna francesa situada en Ardenas.
 Doux, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.